Души́стый колосо́к обыкнове́нный () — вид многолетних цветковых растений рода Душистый колосок семейства Злаки.

Названия 
Альтернативные варианты названия: душистый колосок, пахучий колосок, желтостебельник, душица, дубровка пахучая, зубровка, желтоцвет, желтоцветник, душистый желтоцветник желтохвост, благовонная трава, душистая трава, томка, ожига, чудотворка, метельник, душистоколосник душистый, душистый колосок пахучий, пахучеколосник душистый, бобовинка.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, образующее дерновину. Стебли тонкие, прямостоячие, гладкие, неразветвлённые, с одним—тремя узлами, достигают в высоту 10—50 см.

Язычок длиной 1—5 мм. В месте перехода листовых влагалищ в листовую пластинку имеется бородка волосков. Листья вытянутой формы, плоские, заострённые на конце, в ширину — до 5 мм, а в длину достигают 15 см, либо голые, либо по краю реснитчато-опушенные.

Соцветия длиной 3—6 см и шириной до 1 см представляют собой сжатые колосовидные метёлки с оттопыренными во время цветения ветвями. Нижние веточки соцветий достигают длины 2—3 см. Колоски желтовато-зелёного или бурого цвета до 10 мм в длину с одним плодущим цветком и двумя недоразвитыми, бесплодными, только из наружных плёнок, снабжённых остью. Если нижние колосковые чешуи по форме ланцетно-заострённые, голые или опушённые, то верхние колосковые чешуи опушённые, длиной около 3 мм, при этом нижняя из них — с коленчатою остью в 7—10 мм, а верхняя с прямой остью в 3—4 мм. Цветковые чешуи длиной около 2 мм, перепончатые, с хорошо заметной остью. Завязь одногнёздная, с двумя столбиками, тычинок три.

Плод — зерновка.

Весною пробуждается очень рано, цветёт с мая по август.

Распространение и экология 
Встречается в Европе — от Арктики (до острова Колгуев) до Средиземноморья, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии, Северной Америке; как заносное — на Дальнем Востоке.

Обычен в травостое суходольных лугов на бедных, кислых, оподзоленных почвах разной степени увлажнения. Может господствовать в луговых сообществах один или вместе с белоусом и полевицей тонкой, реже овсяницей красной. В горах — в горно-лесном и субальпийском поясах.

Химический состав

Значение и применение 
Кормовое значение невелико. В чистом виде поедается плохо из-за содержания пахучего вещества — кумарина (C9H6O2). В небольшой примеси в сене поедается всеми видами скота удовлетворительно. На пастбище весной и летом как примесь к другим растениям поедается хорошо скотом. Отмечено хорошее поедание  и удовлетворительное гусями. По наблюдениям в Кабардино-Балкарии поедается .

Используется в качестве добавки к нюхательному и курительному табаку для придания ему запаха, в качестве ароматического сырья в ликёро-водочном производстве, для изготовления пищевых эссенций, в мыловарении и парфюмерии.

В народной медицине отвар употреблялся при удушье.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Евразии
Злаки
Сорные растения
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения западнокавказского тура (Capra caucasica)